Серге́й Мо́син:
 Мосин, Сергей Иванович (1849—1902) — русский конструктор и организатор производства стрелкового оружия, генерал-майор.
 Мосин, Сергей Николаевич (род. 1960) — советский и белорусский кинопродюсер, директор фильмов.